Митридати́т — минерал, водный фосфат железа и кальция. Впервые обнаружен в Крыму, на горе Митридат, чем и обусловлено его название.

Открытие 
В 1910 году в ходе геологических исследований в Крыму, в районе горы Митридат учёным-геологом С. П. Поповым был открыт и впервые описан без названия минерал, получивший в 1914 году название по имени горы — митридатит. Название «митридатит» было предложено П. А. Двойченко для светло-зелёного землистого минерала после того, как он был детально изучен, вследствие чего были получены показания, что он является самостоятельным минеральным видом.

Митридатит из Керченских железорудных месторождений входит в коллекцию основного фонда Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана и коллекцию минералов Севастопольского Музея камня

Описание 
В породах находится в виде прожилков — землистых или плотных агрегатов неправильной формы. Мощность прожилков от пяти сантиметров и до десятков метров (по простиранию). Может развиваться псевдоморфно, пропитывать основные скопления руды, выступать в виде оболочки на поверхности оолитов. Как продукт кристаллизации из растворов (в виде сферолитовых корок с почковидной поверхностью) встречается реже.

Происхождение 
Минерал был найден в окисленных рудных пластах месторождения на мысе Камыш-Бурун (выведен из эксплуатации) и в природных обнажениях на Яныш-Такильском месторождении (побережье Керченского пролива) вместе с другими минералами на Керченском полуострове. Самые известные — митридатит, керченит, боспорит и алуштит — были впервые в мире обнаружены в Крыму, поэтому названы по имени места первой находки.

Железные руды Керченского полуострова были образованы на стадии эпигенеза, в процессе перераспределения вещества в породе. В ходе дальнейшего преобразования минералов в зоне окисления железных руд образовывались минералы по типу анапаита, митридатита, вивианита и другим.

Происхождение осадочное либо гидротермальное. Осадочный митридатит встречается среди лимонита в оолитовых железных рудах в ассоциациях с вивианитом и анапаитом, образует псевдоморфозы по анапаиту; гидротермальный — как поздний минерал в пегматитах (продукт изменения минерала трифилина) и в кварцевых жилах.

Свойства 
Минерал растворим в горячих кислотах. Кроме научного, практического значения минерал не имеет .

См. также 
 Геология Крыма
 Керченит
 Керченский железорудный бассейн

Примечания

Литература 
 Попов С. П. «Минералы рудных пластов Керченского и Таманского полуостровов». Труды геологического музея им. Петра Великого имперской академии наук, т. 4, вып. 7, 1910, с. 99-198.
 Попов С. П. «Минералогия Крыма». М.-Л.: Издательство АН СССР, 1938, 352 с.
 Чухров Ф. В. «О составе и генезисе митридатита и содержании мышьяка и ванадия в керченских фосфатах». Труды Ломоносовского института, вып. 10. М., 1937, с. 24-31.
 Зинченко О. В., Андреев А. В., Савенок С. П., Науменко Е. В. К минералогии сезонных сульфатов мыса Фиолент (Юго-Западный Крим) // Записки Украинского минералогического общества. 2008. т. 5. С. 75-83 (на укр.).
 Двойченко П. А. Минералы Крыма // Записки Крымского Общества Естествоиспытателей. Симферополь, 1914. т.4. 208 с.
 Попов С. П. Кристаллические фосфаты с берегов Керченского пролива // Изв. АН. СПб., 1907. серия 6. № 5. С. 125—140.
 Чухров Ф. В., Молева В. А., Ермилова Л. П. Новые данные о митридатите // Известия АН СССР, серия геол. 1958. № 8. С. 16-26.
 Тищенко А. И. Минералы Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 2015. С 304.

Геология Крыма
Минералы
Минералы по алфавиту
Фосфаты (минералы)
Рудные минералы‎
Ванадаты (минералы)
Арсенаты (минералы)